Bradford County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bradford County Courthouse (Florida)
 Bradford County Courthouse (Pennsylvania), NRHP-Nr. 86003573